Ильягорт или Илья-Горт ― многозначный топоним в Ямало-Ненецком автономном округе России.

 Ильягорт ― упразднённая деревня (село) на территории Азовского сельского поселения (Азовского сельсовета) Шурышкарского района.
 Ильягорт ― упразднённая деревня (село) на территории Мужевского сельского поселения (Мужевского сельсовета) Шурышкарского района.